Климус Петро Петрович (* 1985) — український футболіст, захисник.
 Климус Софія Якимівна — голова Буської районної асоціації інвалідів (Львівська область), відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Примітки